П'єтро Балестра (бл. 1672 — після 1729) — італійський скульптор кінця XVII — початку XVIII ст.
 П'єтро Балестра — італійський живописець кінця XVIII ст.
 П'єтро Балестра (1935—2005) — швейцарський економіст.